

Francia
 Prades (Ardèche) –  un comune situato nel dipartimento dell'Ardèche nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.
 Prades (Ariège) –  un comune situato nel dipartimento dell'Ariège nella regione dell'Occitania. 
 Prades (Alta Loira) – un comune situato nel dipartimento dell'Alta Loira nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. 
 Prades (Pirenei Orientali) – un comune situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali nella regione dell'Occitania.
 Prades (Tarn) – un comune situato nel dipartimento del Tarn nella regione dell'Occitania. 
 Prades-d'Aubrac – un comune situato nel dipartimento dell'Aveyron nella regione dell'Occitania. 
 Prades-le-Lez – un comune situato nel dipartimento dell'Hérault nella regione dell'Occitania. 
 Prades-Salars – un comune situato nel dipartimento dell'Aveyron nella regione dell'Occitania. 
 Prades-sur-Vernazobre – un comune situato nel dipartimento dell'Hérault nella regione dell'Occitania. 
 Saint-Cirgues-de-Prades – un comune situato nel dipartimento dell'Ardèche della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. 
 Arrondissement di Prades – un arrondissement dipartimentale situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali, nella regione dell'Occitania. 
 Cantone di Prades – era una divisione amministrativa dell'Arrondissement di Prades, nel dipartimento dei Pirenei Orientali, nella regione dell'Occitania.

Spagna
 Prades (Spagna) – comune spagnolo situato nella provincia de Tarragona, nella comunità autonoma della Catalogna.
 Vilanova de Prades – comune spagnolo situato nella provincia de Tarragona, nella comunità autonoma della Catalogna.
 Famiglia Prades – una famiglia di origine reale, originata dai Sovrani d'Aragona della casa di Barcellona.